Lorenzo Renzi – attore italiano
 Lorenzo Renzi – linguista e filologo italiano